L’érinite  est un synonyme désuet, qui peut désigner trois espèces minérales : 
la spessartine (selon Jan Stephanus van der Lingen) 
la chalcophyllite (selon François Sulpice Beudant) 
 La cornwallite (selon Wilhelm Karl Ritter von Haidinger)

Notes et références